Physical ist der Titel folgender Werke:

 Physical (Album) von Olivia Newton-John (1981)
 Physical (Olivia-Newton-John-Lied) (1981)
 Physical (Alcazar-Lied) (2004) 
 Physical (Enrique-Iglesias-Lied) feat. Jennifer Lopez (2014)
 Physical (Dua-Lipa-Lied) (2020)
 Physical (Fernsehserie), Streaming-Fernsehserie (ab 2021)